Reinemund ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Reinemund (* 1959), deutsche Politikerin (FDP)
 Jens Reinemund, deutscher Sportfunktionär